A Dallas Stars egy profi jégkorong csapat az észak-amerikai National Hockey League-ben. A 2006–2007-es szezon 13. volt a csapat alapítása óta. A csapatnak nem volt erős játékos kerete. Viszont ahhoz elég volt, hogy bejussanak a rájátszásba, amit már számtalanszor megcsináltak az elmúlt években. A szezon előtt egy nagy igazolásuk volt (ami később kiderült, hogy semmit nem ért): Eric Lindros. Marty Turcóval a kapuban és Mike Modanóval valamint a csapatkapitánnyal, Brenden Morrowwal vezetve a csapat bejutott a rájátszásba.

Alapszakasz

Divízió tabella

Főcsoport tabella

Mérkőzések

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Rájátszás

Nyugati főcsoport negyeddöntő: Dallas Stars vs. Vancouver Canucks

 A Vancouver Canucks jutott tovább 4–3-as összesítéssel.

Kanadai táblázat

Mezőnyjátékosk

Kapusok

Megjegyzés: MSz = Mérkőzések száma, JTI = Jégen töltött idő percekben, GY = Győzelem, V = Vereség, HV = Hosszabbításos vereség, KG = Kapott gólok száma, SO = Shutout (kapott gól nélküli mérkőzés), V% = Védési hatékonyság %-ban, G/M = Gól per mérkőzés átlag

Játékoscserék

Cserék

Igazolt szabadügynökök

Eligazolt szabadügynökök

Draft

Források
A csapat hivatalos oldala
2006–2007-es divízió tabella
2006–2007-es főcsoport tabella
A 2006–2007-es alapszakasz mérkőzések eredményei
A 2006–2007-es rájátszás mérkőzések eredményei
A játékosok alapszakasz statisztikái
A játékosok rájátszás statisztikái
A 2006-os draft

2006
2006 a jégkorongban
2007 a jégkorongban